La Coupe de la Fédération, créée en 2001, est une compétition de rugby à XV réservée aux comités territoriaux.

Histoire 
Créée en 2001, elle est alors utilisée en tant que compétition qualificative à une première européenne en 2001-2002. Répartis en 7 poules de trois et 1 poule de quatre, les 25 comités territoriaux (nouvelle appellation des comités régionaux) disputent l'épreuve et les équipes sont constituées de sélections d'amateurs (Elite et Nationale 1) de plus de 19 ans. Trois matches de poule (aller uniquement) qualifient le premier pour les quarts de finale et, en même temps, pour la première Coupe d'Europe amateur en 2001.

, la finale se déroule en lever de rideau de la finale du Top 14 au stade de France.

Elle est disputée pour la dernière fois de son histoire lors de la saison 2016-2017, son organisateur, la Fédération française de rugby, ayant décidé de suspendre la compétition.

Palmarès

Bilan

Édition 2001

Édition 2002

Édition 2003

Édition 2004

Édition 2005

Édition 2006

Édition 2007

Édition 2008

Édition 2009

Édition 2010

Édition 2011

Édition 2012

Édition 2013

Édition 2014

Édition 2015

Édition 2016

Édition 2017

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 

Compétition de rugby à XV en France
Compétition de rugby à XV disparue
Compétition fondée en 2001